Szoborpark (Nagyatád)
Szoborpark (Nagyharsány)
Szoborpark (Székelyudvarhely)

Lásd még
Memento Park